Чинари:

 Чинари — литературно-философское содружество 1920—30-х годов; см. также :Категория:Обэриуты
 Чинари — село в Армении